Boca de Grita peut désigner :

Toponymes

Boca de Grita : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira ;
 Boca de Grita : capitale de la paroisse civile de Boca de Grita de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme